8 miejscowości w Polsce: 
 Pluty – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice 
 Pluty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Pluty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew 
 Pluty – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy 
 Pluty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Pluty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Pluty – osada w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo.
 Pluty – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
wieś na Ukrainie:
 Pluty – miejscowość letniskowa w rejonie obuchowskim